El término aurícula puede hacer referencia:

Anatomía
a la aurícula cardíaca, una cavidad del corazón que recibe el flujo sanguíneo; lo transmite al ventrículo, que se encarga de bombearlo al sistema circulatorio; en los mamíferos, es una cavidad par, al igual que los ventrículos;
al pabellón auricular externo del oído;

Botánica
a la aurícula, el lóbulo foliáceo situado en la base del limbo, junto al peciolo; habitualmente es pequeño, y de ella se deriva la expresión auriculado, que significa "que tiene aurículas";
al nombre común de la planta Primula veris.